El término viruta puede referirse:

 a la viruta, un pedazo de material residual, como el serrín;
 a Viruta, un comediante mexicano cuyo nombre real era Marco Antonio Campos Contreras.